Boletina (Slovenië), plaats in Slovenië
Boletina (geslacht), geslacht van paddenstoelmuggen